Ришард Вольний, Ришард Марцин Вольний (пол. Ryszard Marcin Wolny; нар. 24 березня 1969(19690324), Ратибор, Сілезьке воєводство) — польський борець греко-римського стилю.
 Вольний Сойм, Сейм Великого князівства Литовського Сейм Королівства Польського Сейм Речі Посполитої.
 Вольний Федір Григорович (рос. Фёдор Григорьевич Вольный; 1 січня 1908, Селище шахти «Північна», Дзержинський район, Донецької області — 16 червня 1974, Луганськ, УРСР, СРСР) — радянський письменник: драматург і прозаїк, комсомольський і партійний діяч, шахтар.
 Анатоль Вольний (справж. — Анатоль Іўсты́навіч Ажгірэ́й, 2 грудня 1902, с. Пуховичі, Ігуменський повіт, Мінська губернія, Білорусь — 29 жовтень 1937 Мінськ, в'язниця НКВД, Білорусь) — білоруський поет, прозаїк, журналіст, кінодраматург.

Вольний — селище, Єльниківський район, Мордовія
 Вольний — селище, Пензенський район, Пензенська область